Rosenstein, apellido, puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a Anna Rosenstein, política italo-rusa;
 a Emilio Rosenstein Ster, médico polaco-mexicano, creador del Diccionario de especialidades farmacéuticas y de la editorial PLM (Para Los Médicos);
 a Nils Rosén von Rosenstein, médico y naturalista sueco.

También puede hacer referencia:
 al Castillo de Rosenstein, en Bad Cannstatt, distrito de Stuttgart, Alemania.